Grand Bourg kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Grand Bourg (ort i Argentina), Buenos Aires,

Frankrike 

 Le Grand-Bourg, departementet Creuse i regionen Nouvelle-Aquitaine, 

Robotskapade Argentinaförgreningar